Санта Ана Јарени има више значења:

 Општина Санта Ана Јарени (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ана Јарени (Санта Ана Јарени, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику